«Большой брат» () — формат телевизионных реалити-конкурсов, созданный голландским продюсером Джоном де Молем. Шоу в этом формате впервые появилось в 1999 году на нидерландском телевидении, а в дальнейшем выходило в большинстве стран Европы, а также в Аргентине, Австралии, ЮАР и США. Участники шоу живут в специально построенном доме, отгороженном от внешнего мира, в то время как их действия непрерывно отслеживаются с помощью телевизионных камер и микрофонов. Название программы происходит из романа Джорджа Оруэлла «1984».

В России

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Телепередачи, запущенные в 1999 году
Телесериалы Endemol
Медиафраншизы
Интернациональные телепроекты
Реалити-шоу
Телепередачи Нидерландов